El Bronco puede referirse a los siguientes términos:
 El Bronco, localidad española de la provincia de Cáceres;
 Jaime Rodríguez Calderón, político e ingeniero mexicano.